Het ATP-toernooi van Atlanta/Orlando 2001 (met de officiële naam Verizon Tennis Challenge 2001) werd van 23 tot en met 29 april 2001 gehouden in de Amerikaanse hoofdstad Atlanta.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Atlanta Athletic Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

2001
Atlanta/Orlando